

Musica
Begin – gruppo musicale giapponese
Begin – album di Riyu Kosaka del 2004
Begin – album di David Archuleta del 2012

Persone 
Benny Begin – politico israeliano
Louis Nazaire Bégin – cardinale canadese
Menachem Begin – politico israeliano